VKV má více významů:

 velmi krátké vlny – frekvenční pásmo
 VKV (velmi krátké vlny) – kniha Benjamina Tučka
 volná kanalizační výust – zaústění nečištěné odpadní vody do recipientu
 VKV Praha s.r.o. – konstrukční a výrobní společnost s pobočkami Praha, Studénka, Tachlovice
 Vehbi Koç Vakfı – turecká nadace
 VKV International – indický výrobce kuchyňského nábytku
 VKV (skupina) – brněnská folková skupina
 Velmi křehké vztahy – český televizní seriál
 Vrchařská koruna Valašska – cyklistická akce

Externí odkazy